Киммерия может означать:

В науке 
 Киммерия — в античной историографии название северных областей известной тогда Ойкумены, в частности, территории Северного Причерноморья и Приазовья (современные Крымский полуостров, южные области Украины, Ростовская область и Краснодарский край России). 
 Киммерия — другое название древнего микроконтинента, известного в палеогеографии под названием Киммерийская плита.
  — астероид главного пояса, открытый 17 октября 1930 года Г. Н. Неуйминым
  — обширный регион на Марсе с центром в ) и протяжённостью 5400 км в самом широком месте.

В культуре 
 Киммерия — художественный образ Крыма легендарной эпохи, отражённый в статьях о творчестве художника К. Ф. Богаевского.
 «Киммерия» — название цикла работ фотографа Алика (Александра Ивановича) Сидорова, снятого в период с 1981 по 1985 гг. в Крыму.

Вымышленные страны 
 Киммерия () — вымышленная страна, придуманная Робертом Ирвином Говардом, родина наиболее известного его персонажа — Конана-варвара. Расположена на севере, населена могучими варварами. Вероятно, придумывая Киммерию, Говард опирался на слова Геродота о киммерийцах, жителях севера. Впервые упоминается в стихотворении «Киммерия» (1932).
 Киммерия () — название вымышленной европейской страны в романе «Если однажды зимней ночью путник» (1979) Итало Кальвино.

Примечания